Андерс Гуннар Хёкмарк (; , Истад, Сконе, Швеция) — шведский экономист и политик, бывший член Риксдага, депутат Европейского парламента.

Биография 
Андерс Гуннар Хёкмарк родился 19 сентября 1952 года в шведском городе Истад. В 1975 году получил степень по экономике в Лундском университете. В том же году он стал офицером запаса бронетанковых войск. Работал в компании Unilever, исполнительным директором консультативной группы Timbro IDE и директором Института реформирования.

Начал заниматься политической деятельностью в рамках правоцентристской Умеренной коалиционной партии. С 1979 до 1984 он занимал должность председателя молодежного крыла партии. В период 1981-1983 председательствовал в DEMYC (Демократическое Молодежное Содружество Европы). В 1990-х он был генеральный секретарем умеренной партии.

В период с 1982 по 2004 год он получал мандат члена парламента Швеции. В начале 1990-х поддерживал стремление к независимости Литвы, Латвии и Эстонии, проводил организацию митингов в Стокгольме в поддержку получения суверенитета этих стран.

В 2004 году он был избран в Европарламент, вице-председатель фракции Европейской народной партии. На европейских выборах в 2009 и 2014 годах с успехом переизбирался.

Председательствовал в Обществе «Швеция — Израиль». Он опубликовал несколько книг, в том числе посвященных европейским вопросом.

Ссылки 
 Fakta om folkvalda: Riksdagen 1985–1988, utgiven av Riksdagens förvaltningskontor, Stockholm 1986 ISSN 0283-4251 s. 141
 Vem är det : Svensk biografisk handbok 1999, red. Elisabeth Gafvelin, Kunskapsförlaget P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1998  ISSN 0347-3341 s. 520
 
 Officiell webbplats
 Профиль на сайте Европарламента

Экономисты Швеции
Экономисты XX века
Политики Швеции
Политики XX века
Члены Умеренной коалиционной партии (Швеция)
Депутаты риксдага
Политики XXI века
Депутаты Европарламента от Швеции (2004-2009)
Депутаты Европарламента от Швеции (2009-2014)
Депутаты Европарламента от Швеции (2014-2019)
Блогеры Швеции
Шведско-израильские отношения